Bohannan est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

 (née en 1950), femme politique américaine de Pennsylvanie
, microbiologiste et biologiste de l'évolution américain 
 (1852-1934), homme politique américain du Connecticut
 (1922-2002), anthropologue américaine
 (1920-2007), anthropologue américain
 (né vers 1955), entraîneur de course de chevaux américain

Toponyme

Bohannan Township, canton du comté de Madison en Arkansas

Voir aussi

Homonymie de patronyme